Little Texas bezeichnet

 eine US-amerikanische Country-Pop-Gruppe, s. Little Texas,
 das Pferd von Theodore Roosevelt.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Little Texas (Alabama)
 Little Texas (Arkansas)
 Little Texas (Kentucky)
 Little Texas (Louisiana)
 Little Texas (Mississippi)
 Little Texas (South Carolina)
 Little Texas (Virginia)